Roman Szergejevics Kosztomarov (; Moszkva, 1977. február 8.) orosz műkorcsolyázó, jégtáncos, párjával, Tatyjana Navkával többszörös világ- és Európa-bajnok, emellett 2006-ban a téli olimpiát is megnyerték.

Eredménylistája

Jegyzetek

Források
Roman Kosztomarov az ISU honlapján
Care to Ice Dance? - Navka & Kostomarov

1977-ben született személyek
Élő személyek
Orosz műkorcsolyázók
Orosz olimpiai bajnokok
Olimpiai bajnokok (2006)
Olimpiai bajnokok (műkorcsolya)